Анна Мария (Anna Maria) може да се отнася за:
 Анна Мария (Флорида), град във Флорида
 (3667) Анна Мария, астероид

Хора:
 Анна-Мария Унгарска (1204-1237), унгарска принцеса, българска царица, съпруга на цар Иван Асен II
 Анна Мария фон Бранденбург-Ансбах (1526–1589), чрез женитба херцогиня на Вюртемберг
 Анна Мария Шведска (1545 – 1610), чрез женитба пфалцграфиня на Пфалц-Велденц
 Анна Мария фон Анхалт (1561–1605), чрез женитба херцогиня на Бриг
 Анна Мария фон Бранденбург (1567–1618), чрез женитба херцогиня на Померания
 Анна Мария фон Хесен-Касел (1567–1626), принцеса на Хесен-Касел, чрез женитба графиня на Насау-Саарбрюкен
 Анна Мария Луиза Орлеанска (1627–1693), племенница на Луи XIII, чрез женитба херцогиня на Монпансие
 Ана Мария Луиза Медичи (1667–1743), чрез женитба херцогиня на Пфалц-Нойбург
 Анна-Мария Орлеанска (1669–1728), френска принцеса, чрез женитба кралица на Сардиния
 Анна Мария Саксонска (1836–1859), чрез женитба велика херцогиня на Тоскана
 Анна Мария от Солмс-Зоненвалде (1585–1634), чрез женитба графиня на Хоенлое-Лангенбург
 Анна Мария Мекленбургска (1627–1669), чрез женитба херцогиня на Саксония-Вайсенфелс
 Анна Мария дал Виолин (1696–1782), италианска цигуларка
 Анна-Мария Датска (* 1946), съпруга на последня крал на Гърция Константинос II

Вижте също 
 Мария Анна